Fernando Moreno puede hacer referencia a:

Fernando Moreno Calderón (1880-1967), militar español, participante en el golpe de Estado de 1936;
Fernando Moreno Peña (1953-2015), político mexicano, exgobernador de Colima;
Diego Fernando Moreno (1982-), futbolista colombiano.
Fernando Moreno, locutor peruano de RBC Radio.